ФК „Еребуни“ (на арменски: Էրեբունի-Դիլիջան), познат като „Импулс“, е арменски футболен клуб от град Дилижан, Армения.

Участва в премиер лигата под името „Импулс“.

История 
Клубът е основан през 2009 г. Въпреки че е със седалище в град Дилижан, школата на отбора се намира в Ереван.

Състав 

Импулс